

Pessoas 
 Maria José das Neves — atriz portuguesa.
 Maria das Neves Ceita Batista de Sousa — primeira-ministra de São Tomé e Príncipe.
 Maria das Neves de Bragança — aristocrata portuguesa.

Desambiguações de antropônimos